Sete steht für: 
 Sète, Stadt in Frankreich
 Sete (Helme), linker Nebenfluss der Helme in Thüringen

Personen:
 Manuel „Sete“ Gibernau Bulto (* 1972), spanischer Motorradrennfahrer
 Bola Sete (1923–1987), brasilianischer Gitarrist, Sänger und Komponist

Siehe auch:
 Sethe
 Sette (Begriffsklärung)